Il doppio del torneo di tennis Ribeirão Preto Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ricardo Acioly e Mauro Menezes che hanno battuto in finale Steve Bryan e T. J. Middleton 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Nelson Aerts /  Fernando Roese (primo turno)
 Ricardo Acioly /  Mauro Menezes (Campioni)

 Alexandre Hocevar /  Marcos Hocevar (semifinali)
 Francisco Montana /  Mihnea Năstase (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ribeirão Preto Challenger 1991